Единственный референдум в Британском Камеруне был проведен 11 февраля 1961 года по вопросу определения, следует ли территории присоединиться к соседнему Камеруну или Нигерии. Вариант независимости территории не был представлен в листе плебисцита, так как против него высказался Эндрю Коэн, представитель Великобритании в Совете по опеке ООН. Плебисцит проводился по двум территориям: Северному и Южному Камеруну.

По итогам плебисцита преимущественно мусульманское население северной части территории большинством в 60 % высказалась в пользу присоединения к Нигерии, в то время как преимущественно христианский Южный Камерун высказался большинством в 70,5 % в пользу интеграции с Камеруном.

По итогам референдума Северный Камерун официально стал частью Нигерии 1 июня, в то время как Южный Камерун стал частью Федеративной Республики Камерун 1 октября.

Результаты

Примечания 

Февраль 1961 года
Референдумы 1961 года
1960-е годы в Камеруне
1960-е годы в Нигерии